Panciatichi – famiglie nobile di Pistoia con un suo ramo a Firenze

Arte 
 Assunta Panciatichi – dipinto a olio su tavola di Andrea del Sarto
 Pietà Panciatichi – dipinto a tempera e oro su tavola di Carlo Crivelli
 Ritratto di Bartolomeo Panciatichi – dipinto a olio su tavola di Agnolo Bronzino
 Ritratto di Lucrezia Panciatichi – dipinto a olio su tavola di Agnolo Bronzino
 Sacra Famiglia Panciatichi – dipinto a olio su tavola di Agnolo Bronzino

Persone 
 Bandino Panciatichi – cardinale italiano
 Bartolomeo Panciatichi – umanista e politico italiano
 Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona – politico, architetto, ingegnere, botanico, imprenditore, intellettuale e bibliofilo italiano
 Lorenzo Panciatichi – letterato italiano

Pagine correlate
 Palazzo Panciatichi